Útok může označovat:

vojenství
 útok
 Frontální útok
 Útok lidských vln
 Křídelní útok
 protiútok
 sebevražedný útok
 generální útok

historie
 Útok na Mers-el-Kébir
 Útok na Tarent
 Útok na Pearl Harbor
 Útok na mešity v Christchurchi

hudba
Útok (skupina) – česká punkrocková skupina

informatika 
 Útok hrubou silou
 Slovníkový útok
 Kybernetický útok
 Počítačový útok

šachy
 Torreho útok
 Richter–Veresovův útok
 Trompowského útok

televizní seriál
 Útok (Star Trek)

počítačová hra
 Útok bílé myšky I

jiné
 Národní svaz "Útok"

Související články 
 agrese
 invaze
 úder – rozcestník

Externí odkazy